Си́ркес — еврейская матронимическая фамилия. Известные носители:

 Сиркес, Йоэл (Сыркес, известен под аббревиатурой БАХ; 1561—1640) — польский раввин, законоучитель.
 Сиркес, Павел Семёнович (род. 1932) — писатель, сценарист и переводчик, режиссёр-документалист.
 Сиркес, Яков Осипович (1868—1922) — поэт-сатирик, фельетонист, переводчик, издатель и журналист, отец Осипа Колычёва.

 Колычёв, Осип Яковлевич (настоящая фамилия Сиркес, 1904—1973) — поэт и переводчик, песенник, военный корреспондент, отец Юрия Колычёва.
 Колычёв, Юрий Осипович (при рождении Сиркес; 1928—2019) — театральный актёр.
 Колычёв-Сиркес, Евгений Осипович (род. 1935) — художник, книжный график, сын Осипа Колычёва.

См. также 
 Сиркис